Susana steht für:

 Susana (Guinea-Bissau), Ort im Norden Guinea-Bissaus
 Susana (Schiff), israelisches Fracht- und Einwandererschiff
 Susana, Originaltitel des mexikanischen Spielfilms Susanna, Tochter des Lasters (1951)

Personen:
 Künstlername von Susanne Looser (1916–2010), Schweizer Tänzerin 
 Susana (Sängerin), eigentlich Susana Boomhouwer (* 1984), niederländische Sängerin

Siehe auch:
 Susanna
 Susanne